Un armet est une armure de tête.
 Juan Armet est un ancien entraineur du Real Madrid.
 L'Armet est un chaînon montagneux dans le massif du Taillefer.

Notes et références